de Himalaya, een bergketen in Azië
 Himalayas, een Britse rockband
 The Himalayans, een Amerikaanse rockband